Индепендье́нте (, «независимый») — название спортивных клубов в Латинской Америке, известных прежде всего своими футбольными командами:

 «Индепендьенте» — аргентинский футбольный клуб из пригорода Большого Буэнос-Айреса, Авельянеды. 
 «Индепендьенте» — аргентинский футбольный клуб из города Неукен.
 «Индепендьенте» — аргентинский футбольный клуб из города Мендоса.
 «Индепендьенте» — колумбийский футбольный клуб из города Медельин. 
 «Индепендьенте» — панамский футбольный клуб из города Ла-Чоррера.
 «Индепендьенте» — парагвайский футбольный клуб из города Асунсьон.
 «Индепендьенте дель Валье» — эквадорский футбольный клуб из города Кито.
 «Индепендьенте Ривадавия» — аргентинский футбольный клуб из города Мендоса.
 «Атлетико Индепендьенте» — гондурасский футбольный клуб из города Сигуатепеке.

См. также 
 Индепенденте (футбольный клуб, Тукуруи)
 Индепенденты
 Индепендент (значения)